Guerra patriottica – guerra contro le truppe di Napoleone Bonaparte che avevano invaso la Russia nel 1812
 Grande Guerra patriottica – guerra contro le truppe naziste che avevano invaso la Russia durante la seconda guerra mondiale